Miéville ist

 eine Ortschaft in der Gemeinde La Sagne im Kanton Neuenburg, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vernayaz im Kanton Wallis, Schweiz

der Familienname folgender Personen:

 Adrien Miéville (1890–1964), Schweizer Politiker
 Alain Miéville (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Anne-Marie Miéville (* 1945), Schweizer Filmemacherin, Schauspielerin und Schriftstellerin
 China Miéville (* 1972), englischer Fantasy-Autor
 Marceline Miéville (1921–2014), Schweizer Politikerin